Hacrobia (CCTH) — систематична група протистів (найпростіших еукаріотів). 
Назву Hacrobia утворено від перших літер Haptophyta та Cryptophyta з додаванням суфікса «-bia» (біота)
Систематичні групи Haptophyta і Cryptophyta лишилися від надцарства хромальвеолятів (Chromalveolata) після того, як 2007 року з нього запропонували виділити монофілетичну супергрупу SAR. 

Невдовзі після того (2009 року) виявилось, що дві лінії протистів, які раніше вважали «сирітськими» (), — центрохеліди (Centrohelida) та Telonemia —, близько споріднені з цією групою.
Друга назва (CCTH) є абревіатурою від Cryptophyta, Centrohelida, Telonemia та Haptophyta.

На 2015 рік було незрозуміло, чи є група є монофілетичною, чи ні: різні молекулярні дослідження давали протилежні результати.

Філогенія 
На час виокремлення групи Томас Кавальє-Сміт об'єднував Hacrobia разом із супергрупою SAR до царства хромістів. 

Із накопиченням філогенетичних даних наприкінці 2010-х років дослідники почали схилятися до думки, що гаптофіти справді близькі до SAR, але криптофіти ближчі до рослин (рослин у широкому сенсі, Archaeplastida).

Філогенічна кладограма, що зображує спорідненість всередині групи, за Silar 2016.

Примітки

Джерела 

Hacrobia